Vologase, anche nella forma Vologese, fu il nome di diversi sovrani:
Re dei Parti
 Vologase I di Partia (51-78)
 Vologase II di Partia (77-80)
 Vologase III (105-147)
 Vologase IV (147-191)
 Vologase V (191-208)
 Vologase VI (208-228)
Re di Armenia
 Vologase I di Armenia
 Vologase II di Armenia